Лайя Коста (, 18 лютого 1985, Барселона, Іспанія) — іспанська акторка.

Вибіркова фільмографія 
 : Три метри над рівнем неба: Я хочу тебе
 : Вікторія
 : Життя, яке воно є

Примітки 

Уродженці Барселони
Іспанські акторки
Іспанські кіноактори
Іспанські телеактори